Døstrup (Mariagerfjord), plaats in de Deense gemeente Mariagerfjord
 Døstrup (Tønder), plaats in de Deense gemeente Tønder
 Døstrup (parochie, Mariagerfjord)
 Døstrup (parochie, Tønder)